Horvátország
Sušac lakatlan település Sušac szigetén, Dubrovnik-Neretva megyében
Sušac sziget Dél-Dalmáciában, Korčulától délre